Der Neckarcup 2014 war ein Tennisturnier, das vom 12. bis 18. Mai 2014 in Heilbronn stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 10. bis 12. Mai 2014 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 André Ghem
 Jason Kubler
 Thanasi Kokkinakis
 Kimmer Coppejans

Als Lucky Loser rückte folgender Spieler in das Hauptfeld auf:
 Jahor Herassimau

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 129 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 138 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 137 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Heilbronn